Möschel ist der Familienname folgender Personen:
 Wernhard Möschel (* 1941), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ulrike Möschel (* 1972), deutsche Künstlerin